Дортмунд 2014 — 42-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з  12 по 20 липня  2014 року  в Дортмунді.

Категорія турніру — ХІХ (середній рейтинг — 2715,25).

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 12-13, 15-16, 18-20 липня

• Вихідні дні: 14, 17 липня

Початок партій в 16-30 год (час Київський)

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на липень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Дортмунд 2014 на ChessPro.ru  
 Дортмунд 2014 онлайн на chessdom.com  
 Рейтинг ФІДЕ на липень 2014 року   
 Форум на ChessPro.ru   
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2014
Шахові змагання в Німеччині
Спорт у Дортмунді